Cucco ima više značenja:
 Cucco, Alessandria
 Cucco, Bologna
 Cucco, Messina
 Cucco, Udine
 Cucco, Varese